Morrice  ist der Familienname folgender Personen:

 Graeme Morrice (* 1959), schottischer Politiker
 Trevor Morrice (* 1991), kanadischer Skispringer
 James Wilson Morrice (1865–1924) kanadischer Landschaftsmaler

Morrice steht für:

 Morrice (Michigan), Dorf im Shiawassee County, Michigan, USA